LEN puede referirse a:

 La Liga Europea de Natación.
 El aeropuerto de León, por su código IATA.

Siglas